Oppius (heuvel) - Een heuvel of heuveltop in Rome
 Gaius Oppius - Naam van een aantal bekende Romeinen uit de oudheid.